

Geografia

Austria 
 Pöls – ex comune ora frazione di Dobl-Zwaring, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Pöls – ex comune ora frazione di Pöls-Oberkurzheim, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Pöls an der Wieserbahn – frazione di Dobl-Zwaring, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Pöls-Oberkurzheim – comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Pölstal – comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Zwaring-Pöls – ex comune ora frazione di Dobl-Zwaring, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)